Krynicki ist der Familienname folgender Personen:

 Johann Krynicki (1797–1838), Entomologe
 Nikifor Krynicki (1895–1968), polnischer Maler
 Ryszard Krynicki (* 1943), polnischer Dichter, Übersetzer und Verleger